Butylowany hydroksyanizol